Millbury kan syfta på:

 Millbury, Massachusetts
 Millbury, Ohio